Ciężków – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Ciężków – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki